Регионы Перу () — административные единицы Перу первого уровня. После получения независимости в 1821 году, территория Перу была разделена на департаменты (исп. departamentos), однако разделение требовало пересмотра из-за роста политического и экономического веса столицы страны, Лимы. После нескольких попыток децентрализации, департаменты были заменены регионами, и первые региональные правительства были выбраны 20 ноября 2002 года.

В рамках новой системе разделения, бывшие департаменты и конституционная провинция Кальяо стали регионами. Провинция Лима не была включена в процесс и не является частью какого-либо региона. В отличие от прежних департаментов, регионы имеют избирательное правительство и имеют большие полномочия в пределах своей юрисдикции. Согласно Органическому закону региональных правительств 2002 года (исп. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales), состоялся постепенный процесс переноса некоторых функций центрального правительства к правительствам регионов. В 2005 году был проведен референдум о слиянии нескольких регионов, однако эта попытка не получила поддержки избирателей.

Перуанские регионы разделены на провинции, в свою очередь поделённые на округа.

Регионы

Ссылки 
 BBC News. Fujimori: Decline and fall. November 20, 2000.
  . March 20, 2007.
  . January 24, 2007.
  Instituto Nacional de Estadística e Informática. Banco de Información Distrital.
  . July 17, 2002.
  . November 16, 2002.
  Monge, Carlos. "Los gobiernos regionales del periodo 2003–2006: la primera promoción que se gradúa de la descentralización". Quehacer 163: 33–36 (November–December 2006).
  Oficina Nacional de Procesos Electorales, Elecciones Regionales y Municipales 2006.
  Oficina Nacional de Procesos Electorales, Referendum para la Integracion y Conformacion de Regiones 2005.
  Oficina Nacional de Procesos Electorales. Resultados regionales.
 O'Neill, Kathleen. Decentralizing the State: elections, parties, and local power in the Andes. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
 Schönwälder, Gerd. Linking civil society and the State: urban popular movements, the Left and local government in Perú, 1980–1992. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2002.
 The New York Times. "Opposition Party Makes Strong Showing in Peru Election". November 18, 2002.

Административное деление Перу